Gortys, Gortyne, Gortyna ou Gortynie peuvent désigner:
 Gortyne, une cité grecque antique et un site archéologique de Crète ayant donné son nom au 
 dème (municipalité moderne) de Gortyne

 Gortys, une cité grecque antique et un site archéologique d'Arcadie ayant donné son nom à
 , un district municipal du dème de Mégalopolis, en Arcadie
 la Gortynie, un dème et une ancienne province de Grèce, en Arcadie
 Gortyna, un genre de papillons nocturnes